Burgos peut faire référence à :

Toponyme

Burgos, la capitale de la province de Burgos, dans le nord du pays.
 Province de Burgos, une province de la communauté autonome de Castille-et-León.

Burgos, une commune de la province de Sassari, en Sardaigne.

Burgos, une municipalité de la province d'Ilocos Norte.
 Burgos, une municipalité de la province d'Ilocos Sur.
 Burgos, une municipalité de la province d'Isabela.
 Burgos, une municipalité de la province de Pangasinan.
 Burgos, une municipalité de la province de Surigao del Norte.
 Burgos (La Union)

Patronymie 

Ana Burgos (1967-), triathlète espagnole ;
Carl Burgos (1917-1984), dessinateur américain de bande dessinée ;
Carmen de Burgos (1867-1932), femme de lettres et féministe espagnole ;
Germán Burgos (1969-), joueur et entraîneur de football argentin ;
Hiram Burgos (1987-), joueur de baseball portoricain ;
 ;
Nácor Burgos (1977-), coureur cycliste espagnol ;
 Roberto Burgos Cantor (1948-2018), écrivain colombien.

Autres 
Burgos CF, un club de football espagnol basé à Burgos, Castille-et-León.
Real Burgos CF, un club de football espagnol basé à Burgos, Castille-et-León.
Aéroport de Burgos, un aéroport de Burgos, Castille-et-León, Espagne.
Fromage de Burgos, un fromage typique de la province de Burgos, Castille-et-León, Espagne.
Cathédrale Sainte-Marie de Burgos, un cathédrale de Burgos, Castille-et-León, Espagne.
Tour de Burgos, une course cycliste par étapes disputée au mois d'août dans la province de Burgos, Castille-et-León, Espagne.
 L'équipe cycliste Burgos Monumental.
 BurgOS un système d'exploitation dérivé d'Ubuntu.